Михаил Кизеев: Кизеев, Михаил Алексеевич (род. 1997) — российский футболист.
 Кизеев, Михаил Владимирович (род. 1978) — российский политический деятель.